Christian Agbobli (1975-), chercheur et scientifique québécois ;
 Amavi Agbobli-Atayi (1975-), footballeur togolais ;
 Atsutsè Kokouvi Agbobli (1941-2008), homme politique togolais.